

Клубът

Треньорско ръководство 

<noinclude>

Екипировка

Състав сезон 2005-06

Трансфери

„А“ футболна група

Купа на България

Програма 

<noinclude>

<noinclude>

Контроли 

<noinclude>

<noinclude>

Лятна подготовка 

<noinclude>

<noinclude>

Зимна подготовка 

<noinclude>

<noinclude>

Бележки 

Литекс (Ловеч) през сезоните